

Premi e riconoscimenti
Campione NBA D-League (2016)
All-NBDL All-Rookie First Team (2016)

Collegamenti esterni

 Scheda su guhoyas.com